Henri Koch (1903-1969), violoniste belge ;
 Henri Koch (1911-1997), biologiste belge lauréat du Prix Francqui.